Toto je seznam měst v Chorvatsku.

Zde je abecední seznam chorvatských měst:

 Bakar
 Beli Manastir
 Belišće
 Benkovac
 Biograd na Moru
 Bjelovar
 Buje
 Buzet
 Cres
 Crikvenica
 Čabar
 Čakovec
 Čazma
 Daruvar
 Delnice
 Donja Stubica
 Donji Miholjac
 Drniš
 Dubrovnik (Dubrovník)
 Duga Resa
 Dugo Selo
 Đakovo
 Đurđevac
 Garešnica
 Glina
 Gospić
 Grubišno Polje (Hrubečné Pole)
 Hrvatska Kostajnica
 Hvar
 Ilok
 Imotski
 Ivanec
 Ivanić Grad
 Jastrebarsko
 Karlovac
 Kastav
 Kaštela
 Klanjec
 Knin
 Komiža
 Koprivnica
 Korčula
 Kraljevica
 Krapina
 Križevci
 Krk
 Kutina
 Kutjevo
 Labin
 Lepoglava
 Lipik
 Ludbreg
 Makarska (Makarská)
 Mali Lošinj
 Metković
 Mursko Središće
 Našice
 Nin
 Nova Gradiška
 Novalja
 Novigrad
 Novi Marof
 Novi Vinodolski
 Novska
 Obrovac
 Ogulin
 Omiš
 Opatija
 Opuzen
 Orahovica
 Oroslavje
 Osijek
 Otočac
 Otok
 Ozalj
 Pag
 Pakrac
 Pazin
 Petrinja
 Pleternica
 Ploče
 Popovača
 Poreč
 Požega
 Pregrada
 Prelog
 Pula
 Rab
 Rijeka
 Rovinj
 Samobor
 Senj
 Sesvete
 Sinj
 Sisak
 Skradin
 Slatina
 Slavonski Brod
 Slunj
 Solin
 Split
 Stari Grad
 Supetar
 Sveta Nedelja
 Sveti Ivan Zelina
 Šibenik (Šibeník)
 Trilj
 Trogir
 Umag
 Valpovo
 Varaždin (Varaždín)
 Varaždinske Toplice
 Velika Gorica
 Vinkovci
 Virovitica
 Vis
 Vodice
 Vodnjan
 Vrbovec
 Vrbovsko
 Vrgorac
 Vrlika
 Vukovar
 Zabok
 Zadar
 Zagreb (Záhřeb)
 Zaprešić
 Zlatar
 Županja

Externí odkazy 
 

 
Geografie Chorvatska
Chorvatsko
města
Chorvatsku